Battaglia di Copenaghen del 1700 combattuta dai danesi contro gli svedesi, alleati di Inghilterra ed Olanda, e vinta dalle truppe svedesi di Carlo XII di Svezia.

Battaglia di Copenaghen del 1801 combattuta da Horatio Nelson

Battaglia di Copenaghen del 1807 (attacco inglese per impedire che la flotta danese finisse in mani francesi)